O Tasman United é um clube semi-profissional de futebol com sede em Nelson, Nova Zelândia. A equipe compete na ASB Premiership.

História 
O clube foi fundado em 2015.

Ligações externas 
 Sítio oficial 

Clubes de futebol da Nova Zelândia
Clubes de futebol fundados em 2015